Бизмарк () је главни град америчке савезне државе Северна Дакота. Број становника према попису из 2006. године је 58.333. Бизмарк је основан 1872. године.

Географија 

Бизмарк се налази на надморској висини од 514 m.

Клима

Демографија 
По попису из 2010. године број становника је 61.272, што је 5.74 (10,3%) становника више него 2000. године.

Референце

Спољашње везе 

 

Главни градови америчких држава
Градови у Северној Дакоти
Википројект географија/Насеља у САД